Op het wereldkampioenschap vrouwenvoetbal in 2015 bestond groep B uit Duitsland, Ivoorkust, Thailand en Noorwegen.

Eindstand 

|- style="background-color: #ccffcc;"
| 1. || align="left" |  || 3 || 2 || 1 || 0 || 15 || 1 || +14 || 7 
|- style="background-color: #ccffcc;"
| 2. || align="left" |  || 3 || 2 || 1 || 0 || 8 || 2 || +6 || 7
|- 
| 3. || align="left" |  || 3 || 1 || 0 || 2 || 3 || 10 || −7 || 3
|- 
| 4. || align="left" |  || 3 || 0 || 0 || 3 || 3 || 16 || −13 || 0
|}

Wedstrijden

Noorwegen - Thailand

Duitsland - Ivoorkust

Duitsland - Noorwegen

Ivoorkust - Thailand

Thailand - Duitsland

Ivoorkust - Noorwegen 

B